Korsten ist der Familienname folgender Personen:

 Gé Korsten (1927–1999), südafrikanischer Tenorsänger und Schauspieler
 Gérard Korsten (* 1960), österreichischer Musiker und Dirigent
 Josef Korsten (* 1957), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Radevormwald

Siehe auch:
 Corsten
 Corston